Der Rogers Cup 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Montreal. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 28. Juli bis 3. August 2008 statt.

Im Einzel gewann Dinara Safina gegen Dominika Cibulková mit 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit 6:1 und 6:1 gegen Marija Kirilenko / Flavia Pennetta.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Montreal